Termenul de biserică evanghelică luterană din România se poate referi la:

 Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din România, a sașilor transilvăneni, cu sediul la Sibiu, 
 Biserica Evanghelică Luterană din România (până în anul 2001: Biserica Evanghelică Luterană Sinodo-Prezbiteriană din România), cu sediul la Cluj și majoritatea credincioșilor de limbă maghiară și slovacă.